São José do Jacuri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José do Jacuri (ort), Minas Gerais, 
 São José do Jacuri (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar